316 steht für:
 das Jahr 316
 die Zahlenfolge für den Bibelvers Johannes 3,16
 316.fm, ein christlicher, US-amerikanischer Radiosender
 316, eine fiktive Band im Film Electric Jesus von Chris White
 Austin 3:16, Catchphrase des Wrestlers Steve Austin

Siehe auch: